Hildebrandtia Vatke, 1876 :  un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae ;
Hildebrandtia Nieden, 1907 : un genre d'amphibiens de la famille des Ptychadenidae.